Als Zwerg-Gürtelschweif werden mehrere Arten der Gattung Cordylus aus der Familie der Gürtelschweife bezeichnet:
 Der Zwerg-Gürtelschweif Cordylus cordylus
 Der Zwerg-Gürtelschweif Cordylus minor
 Der Tropische Gürtelschweif oder Zwerg-Gürtelschweif Cordylus tropidosternum